Vicious může být:

 Vicious (seriál) – britský televizní seriál
 Vicious (rapper) – americký rapper
 Vicious (album) – album skupiny Nasty Idols
 Vicious (píseň) – píseň Lou Reeda
 Sid Vicious – anglický hudebník